Альянс либералов и демократов за Европу:
 Альянс либералов и демократов за Европу (транснациональный альянс) — транснациональный политический альянс
 Альянс либералов и демократов за Европу (Европейский парламент) — группа в Европейском парламенте
 Альянс либералов и демократов за Европу (Комитет регионов) — группа в Комитете регионов Евросоюза
 Альянс либералов и демократов за Европу (партия) — европейская партия
 Альянс либералов и демократов за Европу (ПАСЕ) — группа в Парламентской ассамблее Совета Европы
 См. также